Contea di Newton o Newton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Newton (Arkansas)
 Contea di Newton (Georgia)
 Contea di Newton (Indiana)
 Contea di Newton (Mississippi)
 Contea di Newton (Missouri)
 Contea di Newton (Texas)